Laprade (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Laprade (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes